Ватерберх (, букв. «водная гора») — название нескольких географических объектов в ЮАР и Намибии.

ЮАР 
 Ватерберх — район в провинции Лимпопо.
 Ватерберх (биосферный резерват) — биосферный резерват.
 Ватерберге — горный хребет.

Намибия 
 Ватерберх (плато) — плато в Намибии
 Ватерберх (национальный парк) — национальный парк в Намибии на территории плато Ватерберх.
 Ватерберх (город, Намибия) — небольшой посёлок в Намибии рядом с нац. парком.

См. также 
 Битва при Ватерберхе (в Намибии)